Ruta 1 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 1
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 1 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 1 (Chile)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 1 (Paraguay)
 eine Straße in Uruguay, siehe Ruta 1 (Uruguay)

Siehe auch:
 Route 1